Мари́я Алекса́ндровна Басара́б (род. 19 января 1990 года, Урай) — российская гандболистка, бывший вратарь сборной России. Мастер спорта.

Спортивная карьера

Клубы 
 2004—2008 —  «Алиса»(Уфа)
 2008—2014 —  «Лада» (Тольятти)
 2014—2015 —  «Звезда» (Звенигород)
 с 2015 —  «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону)
 2015—2016  «Кубань» (Краснодар), аренда
 2016—2017 «Ростов-Дон»  (Ростов-на-Дону
 С сезона 2017 приостановила выступление.

Достижения 
 3-кратная обладательница Кубка ЕГФ (2012, 2014-17).
 Серебряный призёр Чемпионата России (2014).
 Бронзовый призёр Чемпионата России (2011, 2012).
 Серебряный призёр чемпионата мира среди молодежи (2010).
 Обладательница Суперкубка России (2014).
 Сезон 2016-17    
 Обладательница Суперкубка России (2016).
 Чемпион России 2017
 Обладательница кубка России 2017
 Обладательница Суперкубка России 2017
 Обладательница Кубка ЕГФ 2017

Примечания

Ссылки 
 Мария Басараб на сайте Европейской гандбольной федерации
 Анкета на сайте «Лады»

Гандболистки России
Мастера спорта России
Игроки ГК «Лада»
Игроки ГК «Звезда»
Игроки ГК «Ростов-Дон»
Игроки ГК «Алиса»
Игроки женской сборной России по гандболу